Alessandro Di Meo – teologo e storico italiano
 Caterina di Meo Lippi – presunta madre di Leonardo da Vinci
 Ciampolo di Meo degli Ugurgieri – letterato italiano
 Ludovico Di Meo – dirigente d'azienda e giornalista italiano
 Maria Pia Di Meo – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Metis Di Meo – conduttrice televisiva, attrice, autrice televisiva e giornalista italiana
 Mike Di Meo – cantante e tastierista statunitense